Diese Liste an Darstellern und Figuren zeigt eine Aufzählung aller Ensembleschauspieler sowie vieler weiterer Darsteller in der Fernsehserie Lindenstraße sowie die durch sie darin besetzten Rollen.

Darsteller

Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Zeitleiste der Hauptfiguren 

 X = Gastauftritte
 #1/#2…= verschiedene Darsteller

Nebendarsteller

Kinderdarsteller 
Kleine Sprechrollen ohne eigene Handlungseinbindung, sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Durchgängige Nebenrollen 
Langjährige Darsteller mit sporadischen Auftritten, sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Einmalige und wiederkehrende Nebenrollen 
Längerfristige Nebendarsteller, sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs. Angegeben sind größtenteils lediglich die Folgen des Einstiegs und letzten Auftritts, die nicht immer Rückschlüsse auf die Größe der Rolle zulassen.

Mehrfache Rollen

Siebenfache Rollen 
 Ulf Montanus: Hotelportier (Folge 503), Gast in Zahlungsnot (644), Taxifahrgast (673), Hochzeitschauffeur (772), Kunde (862), Oberkellner (1092), Teleshop-Moderator (1167)

Fünffache Rollen 
 Wolfgang Haubner: Brauereiangestellter (Folge 33–52), Maler (93), Zwischenrufer (152), Geschäftsführer (258), Herr Borowski (653)
 Olaf Ploetz: Direktor (Folge 35), Kunde im Reisebüro (318–470), Café-Kunde (504), Berger (658), Anwalt Meyer (963)
 Bert Stevens: Gärtner (Folge 85), Mechaniker (210–218), Heizungsableser (790), Klempner (913), Hausmeister (1080)

Vierfache Rollen 
 Thomas Hackenberg: Pfleger (Folge 79), Bobo (146), Herr Quittenbaum (343–611), Patient (387)
 Alfons Biber: Busfahrer (Folge 128), Müllmann (166–184), Rechter (250), Spaziergänger (328)
 Stefan Job: Student (Folge 132), Mann (329), Restauranttester (437), Kellner (941)
 Jochen Kolenda: Seidich (Folge 245–246), pöbelnder Anwalt (463), Berg (779), General Schneider (1226–1241)
 Ivan Robert: Bote (Folge 467–468), Journalist Kowalek (694), Herr Bergmann (792), Möbelpacker (1054)
  Hans W. Geißendörfer: Neujahrstänzer (Folge 579–683), Patient (Sonderfolge 2009), "Schöpfer" (1069 nur Stimme, 1754), Festredner (1306)

Dreifache Rollen 
 Walter Gontermann: Inspektor Meinert (Folge 17–199), Richter Dr. Kranz (963), Richter Rückert (1220–1222)
 Michael Oenicke: Herr Diestel (Folge 48), Kaufinteressent (117), Gast (1050)
 Winfried Schwarz: Pastor (Folge 62), Peter Medritzka (106), Fritjof (189–668)
 Herbert Meurer: Direktor Brückner (Folge 77), Herr Bruck (418–419), Dr. Schmitt (867)
 Hans Stadlbauer: Herr Meinl (Folge 110–114), Freier von Pia (725), Rentner mit Hund (1451)
 Liz Becker: Staatsanwältin (Folge 114), Sekretärin (256), Kundin (353)
 Ingeborg Weber-Grätz: Frau Niebuhr (Folge 115), Kioskfrau (266), Frau an der Haltestelle (294)
 Michael Fromowicz: Zeitungswerber (Folge 135), Postbote (222–278), Herr Tetzlaff (395–396)
 Klaus Nierhoff: Thomas Wertmeyer (Folge 154–162), Tauchlehrer (702), Christian Brenner (847–1240)
 Rudolf Waldemar Brem: Verwandter (Folge 157), Herr Kiesling (383), Erwin Berger (795–796)
 Michael Rasmussen: Pfarrer (Folge 173), Makler (367), Auktionator (933–934)
 Luise Deschauer: Kundin (Folge 229), Sekretärin (311), Schwester Lioba (837)
 Claus Janzen: Geigendörfer (Folge 281), Kunde (1142), Polizist (1609)
 Peter Hart: Maler (Folge 351), Betrunkener (713), Busfahrer (887)
 Harry Rowohlt: Restaurant-Gast (Folge 455), Harry Rennep (482–1443), Harry Rowohlt (710)
 Birgitta Weizenegger: Margit (Folge 498), Angelika (537–540), Ines Kling (731–1311)
 Margit Laue: Frau Sauer (Folge 615), Kundin (809, 1020), Frau Schöller (1082)
 Rupert Schieche: Postbote (Folge 642–739), Gast (1086), Ferdinand (seit 1223)
 Egbert Soutschek: Möbelpacker (Folge 643–704), Paketbote (764), Kunde (986)
 Herbert Schäfer: Georg (Folge 648), Bestatter Moll (1070), Therapeut bei Hebephilie-Beratungsstelle (Folgen 1734,1745 und 1748)
 Philipp Schepmann: Mann vom Gesundheitsamt (Folge 739), Kunde (1057), Niewandomski (1230)
 Thomas Clemens: Journalist Gebauer (Folge 837), Gast (1030), Dr. Keller (1255)

Doppelte Rollen 
 Marie-Luise Marjan: Helga Beimer (seit Folge 1), Frau Godemann (557–558)
 Joachim Hermann Luger: Hans Beimer (Folge 1–1685), Beerdigungsgast (1686)
 Henrik Helge: Kommissar (Folge 2–441), Kremer (733–743)
 Dagmar Hessenland: Elisabeth Dressler (Folge 5–261), Männerrolle auf der Beerdigung ihrer Serienfigur (263)
 Wilfried Klaus: Günther Jaume (Folgen 14+21), Dr. Bucher (Folgen 182+187)
 Antonio Paradiso: Spediteur (Folge 17), Fausto Rossini (572–839)
 Horst Scheel: Kommissar (Folge 31), Hans Wilhelm Hülsch (115–1756)
 Franz Rampelmann: Polizist (Folge 31), Olaf Kling (387–1174)
 Christoph Wortberg: Postbote (Folge 33), Frank Dressler (57–1548)
 Renate Köhler: Schwester Juliane (Folge 34), Marlene Schmitt (285–811)
 Karl-Heinz Dickmann: Herr Meininger (Folge 44), Klavierstimmer (360, 565)
 Christa Strobel: Frau Tibor (Folge 72), Frau Grümmer (942–973)
 Martin Bruhn: Herr Wiener (Folge 85), Herr Wichert (797)
 Hanfried Schüttler: Paketbote (Folge 101), Ivo (1167–1168)
 Eckehard Koch: Beamter (Folge 114), Pfarrer Betzenrieder (360)
 Gerhard Kauffmann: Richter (Folge 114), Notar (372)
 Guido Gagliardi: Enrico Pavarotti (Folge 137–556), Natale Pavarotti (386, 525–561)
 Vittorio Alfieri: Student (Folge 141), Richter Reich (1319)
 Sarah Nemitz: Biene (Folge 146), Mutter (876)
 Thomas Frey: Verteidiger (174), Wolf-Dieter Dabelstein (360–407)
 Ernst Petry: Kripo-Beamter (Folge 174–465), Autofahrer (341)
 Uwe Diederich: Anwalt (Folge 174–282), Notar (641)
 Daniel Werner: Axel (Folge 177–205), Herr Baader (564–588)
 Anton Pointecker: Polizist (Folge 247–286), Herr Probst (409–443)
 Ernesto Lutter: Richter Häberle (Folge 247–248), Dr. Dr. Praller (550)
 Thomas Lang: Rechter (Folge 250), Detlev Schirmer (963–964)
 Renate Becker: Frau Rohe (Folge 252), Haushälterin (704)
 Sigo Lorfeo: Hotelangestellter (Folge 254), Paolo Varese (379–1094)
 Fritz Stavenhagen: Geschäftsführer (Folge 266), Herr Mögert (807)
 Jens Hercher: Provo (Folge 277), Mario (334)
 Marianne Stein: Taxifahrerin (Folge 284), Babysitterin (875)
 Paul Faßnacht: Vater von Jürgen Liepsch (Folge 288), Koch (449)
 Axel Siefer: Staatsanwalt (Folge 306), Anwalt Ries (1196–1222)
 Friedrich Graumann: Herr Schierlinger (Folge 322), Kommissar (555)
 Sandra Bönnschen: Kessie (Folge 332–333), Carola (360–434)
 Matthias Schwarz: junger Mann im Reisebüro (Folge 345), attraktiver Mann (970)
 Barbara Kutzer: Busfahrerin (Folge 347), Freu Leube (939)
 Susanne Leutenegger: Frau Köhler-Bergmann (Folge 353), Leonie Vogt (786–802)
 Ulrich Schmissat: Knut Magirus (Folge 363–385), Kunde (1165)
 Regine Hackethal: Bedienung (Folge 368), Karla (727–728)
 Udo Weinberger: Reporter (Folge 393), Anwalt Sauerteig (604–614)
 Peter Nottmeier: Steuerberater Tanner (Folge 415–428), Herr Roos (905)
 Gerd Lohmeyer: Schenk (Folge 464), Paul Moser (805–886)
 Nicholas Bodeux: Junkie (Folge 509), Taxifahrer (1069)
 Rolf Dennemann: Lehrer Kiefer (Folge 531), Herr Stoll (1072)
 Peter Schwietzke: Bill (Folge 554), Uwe (610–835)
 Leopold Gmeinwieser: Herr Toni (Folge 562), Herbert Leitner (1204–1298)
 Jürgen Haug: Studiobesitzer (Folge 598), Rudolf Melchior (1217–1266)
 Jane Hempel: Frau Dr. Angermayer (Folge 608), Frau Dr. Preuß (756–766)
 Christof Wackernagel: Otmar Kirsch (Folge 617), Wilfried Leubacher (1696–1698)
 Axel Gottschick: Kommissar (Folge 627), Herr Ritter (970–971)
 Gandi Mukli: Fahrstuhlmonteur (Folge 639), Paketbote (894–987)
 Dirk Lattemann: Aki (Folge 651–655), Barkeeper (800)
 Holger Doellmann: Tanjas Liebhaber (Folge 663), Ingo Reitmaier (752–893)
 Jörg Heinrich: Professor (Folge 708), Beisitzer (1117)
 Oliver Lange: Soldat (Folge 757), junger Mann (1043)
 Werner Kalb: Schulz (Folge 779), Hauptmann Eberhard (1178)
 Dimitri Tellis: Notarzt (Folge 802), LKW-Fahrer (1000)
 Josef Hofmann: Polizist (Folge 802), Jürgens (1239–1240)
 Francesco Russo: Koch (Folge 809), Bewerber (1187)
 Jim Boeven: Bewährungshelfer Beck (Folge 818–831), Feuerwehrmann Chris (1376–1379)
 Lena Amende: „Maus“ von Henkel (Folge 1099), Jurorin Nicole (1116)
 Michael Neupert: Bruno Büring (Folge 1129–1189), Nebenrolle bei der Beerdigung seiner Serienfigur (1190)
 Frank Montenbruck: Kunde im Alimentari (Folge 1250), Speed-Dating-Kandidat (1263)

Häufigkeit der Figuren in den Folgen 
Die Abschnitte von 250 Folge bilden immer einen Abschnitt von ca. 5 Jahren ab. (Stand nach Folge 1700, Ende 2018) Fettgeschriebene Rollen waren 2018 zu sehen und sind nicht verstorben.

Häufigkeit der Figuren mit Cliffhanger

Siehe auch 
 Episodenliste der Lindenstraße

Einzelnachweise

Weblinks 
 „Das erste Mal…“ – die ersten Auftritte vieler „Lindensträßler“ beim Ersten

Lindenstrasse